Die Nabatäische Schrift ist das Zeichensystem der Nabatäer. Sie entwickelte sich im 2. Jahrhundert v. Chr. aus einer westaramäischen Konsonantenschrift und ist, wie die meisten semitischen Schriften, linksläufig. Sie diente als Schriftsprache des nabatäischen Reiches.

Geschichte 
Mit dem Ende des Perserreiches zerfiel die ehemals einheitliche Schreib- und Schriftkultur in lokale Schulen bzw. es gewannen die alten Dialekte nun auch als Schriftsprachen an Bedeutung. Die Entwicklung der Nabatäischen Schrift lässt sich aufgrund zahlreicher Inschriften genau verfolgen, u. a. im Wadi Rum und der Stadt Petra. Standen die Ligaturen des aramäischen Alphabetes noch ziemlich aufrecht, so nimmt die Neigung derselben im Laufe der Entwicklung immer mehr zu. Gleichzeitig rückten sie enger zusammen. 

Aus der nabatäischen Schrift ging im 4. und 5. Jahrhundert die arabische Schrift hervor.

Vergleich der Nabatäischen mit verwandten Schriften 

Anmerkung: Das syrische und das arabische Alphabet sind immer kursiv und einige ihrer Buchstaben sehen in der Mittel- oder Anfangsposition anders aus.

Im Juni 2014 wurde die Schrift im Standard Unicode 7.0 als Unicodeblock Nabatäisch (U+10880–U+108AF) aufgenommen.

Siehe auch 
 Nabatäische Kunst
 Nabatäische Sprache
 Vorislamische Inschriften

Literatur 
 Solomon A. Birnbaum: The Negeb Script. In: Vetus Testamentum. 6, 1956, , S. 337–371.

Weblinks

Einzelnachweise 

Schrift
Schrift